Царевич Алексей:
 Алексей Алексеевич (1654—1670) — сын Алексея Михайловича, наследник российского престола.
 Алексей Николаевич (1904—1918) — сын Николая II, цесаревич и великий князь, наследник российского престола, канонизирован РПЦ.
 Алексей Петрович (1690—1718) — сын Петра I, наследник российского престола.
 Царевич Алексей (фильм) — художественный фильм (1997) об Алексее Петровиче.